Montfaucon steht für:

 Montfaucon (Adelsgeschlecht), burgundisches Adelsgeschlecht
 Gibet de Montfaucon, ehemaliger Galgen von Paris

Montfaucon ist der Name folgender Gemeinden

in der Schweiz:
 Montfaucon JU, im Kanton Jura

in Frankreich:
 Montfaucon (Aisne), im Département Aisne
 Montfaucon (Doubs), im Département Doubs
 Montfaucon (Gard), im Département Gard
 Montfaucon (Lot), im Département Lot
 Montfaucon-d’Argonne, im Département Meuse
 Montfaucon-en-Velay, im Département Haute-Loire
 Montfaucon-Montigné, ehemalige Gemeinde im Département Maine-et-Loire

Montfaucon ist der Familienname folgender Personen:
 Amadeus II. (Montfaucon) (1130–1195), Herr von Montfaucon sowie (als Amadeus I.) Graf von Mömpelgard (Montbéliard)
 Bernard de Montfaucon (1655–1741), französischer Gelehrter und Paläograph
 Dietrich II. von Montfaucon (um 1130–1190), von 1181 bis 1190 Erzbischof von Besançon
 Heinrich II. von Montfaucon (1360–1396), Herr von Orbe, Echallens, Oron, Palézieux und Montagny-le-Corbe
 Henriette de Montfaucon († 1444), Gräfin von Württemberg, siehe Henriette von Mömpelgard

Siehe auch:
 Monfaucon
 Montfalcon (Begriffsklärung)